Tethysuchia — це вимерла клада неозухійських мезоевкрокодильових крокодиломорфів від пізньої середньої юри (батонський етап) до раннього еоцену (іпрський етап) Азії, Європи, Північної Америки та Південної Америки. Він був названий французьким палеонтологом Еріком Бюффото в 1982 році як підряд. Протягом багатьох років Tethysuchia вважався синонімом Dyrosauridae або Pholidosauridae. У більшості філогенетичних аналізів вузол Dyrosauridae+Pholidosauridae був сильно підтверджений. Де Андраде та ін. (2011) запропонували воскресити Tethysuchia для цього вузла. Вони визначили його як вузловий таксон, «що складається з Pholidosaurus purbeckensis (Mansel-Pleydell, 1888) і Dyrosaurus phosphaticus (Thomas, 1893), їх спільного предка та всіх його нащадків». У своєму аналізі вони виявили, що підтримка Tethysuchia насправді сильніша, ніж підтримка Thalattosuchia. Наступна кладограма показує положення Tethysuchia серед Neosuchia:

Примітки 

Клади плазунів
Neosuchia